DGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto GEN GUADALUPE VICTORIA, Durango, Messico
 dgo – codice ISO 639-3 della lingua dogri